Orde de la Immaculada Concepció, orde monàstic de clausura fundat per Beatriu de Silva al .
 Concepcionistes de l'Ensenyament, congregació religiosa dedicada a l'ensenyament fundada per Carme Sallés el 1892.